Софулу:
 Софулу - село в Агдамском районе Азербайджана
 Софулу - деревня в Газахском районе Азербайджана
 Софулу село в Джебраильском районе Азербайджана